

Codici 
 KAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kosi Bay di Karasburg (Namibia)
 KAS – codice vettore ICAO di Kingston Air Services
 kas – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua kashmiri

Geografia 
 Kaş – città della Turchia
 Kas – fiume della Russia siberiana

Sport 
 KAS – squadra ciclistica professionistica spagnola (1956-1980)
 KAS – squadra ciclistica professionistica francese (1986-1988)

Persone 
 Kas fumettista polacco